Construit sur la racine du latin  et le préfixe , le mot conducteur possède plusieurs significations.

Transports 
 Dans les transports, le conducteur de véhicule individuel ou le conducteur de transports publics est la personne chargée de la conduite d'un véhicule.

Sciences et techniques 
 En mathématiques, le conducteur d'une courbe elliptique est un nombre entier qui est l'un des invariants de cette courbe. On utilise le terme conducteur d'une façon similaire pour d'autres objets mathématiques connexes (variétés abéliennes, corps de nombres algébriques). Il existe aussi plusieurs notions de conducteur pour les représentations d'un groupe (conducteur d'Artin, conducteur de Swan). Le conducteur d'une extension L/K en théorie du corps de classes est une mesure de la ramification de K dans L.
 En physique, un conducteur est un matériau apte à transmettre des charges électriques (conducteur électrique), de la chaleur (conducteur thermique) ou de la lumière (conducteur optique).

Culture et société 
 En musique, un conducteur est un type de partition qui contient l'ensemble des parties.
 En linguistique, on parle de « fil conducteur » dans une conversation, un récit, un événement social
 En télévision, le conducteur est le document qui décrit techniquement le déroulement de l'émission.

Notes et références